Малликен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малликен, Роберт Сандерсон (1896—1986) — американский физик и химик, профессор, лауреат Нобелевской премии по химии (1966).
 Малликен, Уильям (1939—2014) — американский пловец, чемпион Олимпийских игр в Риме (1960).